Grimmenstein steht für die Ortschaften: 

 Grimmenstein, Marktgemeinde im Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Kloster Grimmenstein, Exklave des Schweizer Kantons Appenzell Innerrhoden, Schweiz 

Grimmenstein ist der Name von:

 Marianne Grimmenstein, deutsche Musiklehrerin und Aktivistin

Siehe auch:
 Grimmenstein (Weimar), Bauwerk in Weimar
 Burg Grimmenstein
 Grimmstein